Sige är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Anders Johan Malmgren 1865. Sige ingår i familjen Phyllodocidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Sige